Чемпионат России по баскетболу 2018/2019 является 6-м сезоном, проводимым под эгидой Единой лиги ВТБ, и 28-м чемпионатом России. С этого сезона возвращается система плей-офф, действовавшая до сезона 2016/17 по схеме 2-2-1.

Участники

Результаты матчей 
см. Единая лига ВТБ 2018/2019. Регулярный сезон, Единая лига ВТБ 2018/2019. Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания 

Чемпионат России по баскетболу